Chappel ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Chappel (Georgia)
 Chappel (New Mexico)
 Chappel (Texas)

Chappel ist der Familienname folgender Personen:
 Tim Chappel (* 1967), australischer Kostümbildner
 Tony Chappel (* 1960), walisischer Snookerspieler

Siehe auch:
 Chappel Island, Insel vor der Küste des Wilkeslands, Antarktika
 Chappell, Begriffsklärung